meteor (astronomia), deixant de matèria incandescent que abandona darrere seu un meteorit en travessar l'atmosfera
 Meteor (meteorologia), fenomen produït dins de l'atmosfera de la Terra
 Meteor (pel·lícula), pel·lícula del 1979, protagonitzada per Sean Connery i Natalie Wood
 Meteor (web framework), entorn de treball per a aplicacions web de codi obert basat en JavaScript 
 Toponímia: 

 Meteor Crater, cràter a Arizona format per l'impacte d'un meteorit 
 Els Meteors, conjunt de monestirs ortodoxos grecs a la regió de Tessàlia